Liste des membres de la  de la Knesset

Membres au 4 mai 2006 
(Bleu = coalition, rouge = opposition)

Membres retirés 
 Uriel Reichman démissionna le  n'ayant pas obtenu le poste de Ministre de l'éducation
 Natan Sharansky démissionna le 
 Yuri Shtern est décédé le 
 Dan Naveh démissionna le 
 Azmi Bishara démissionna le 
 Shimon Peres démissionna le  pour le poste de Président de l'État d'Israël
 Shlomo Breznitz démissionna le 
 Avigdor Yitzhaki démissionna le

Voir aussi 

 Knesset
 Liste des Premiers ministres d'Israël
 Liste des présidents d'Israël

Liens externes 

  All past and present members

17e